Femke Pluim – astista olandese
 Herman Pluim – ex cestista olandese
 Wiljan Pluim – calciatore olandese